Алекса́ндр Миха́йлович Е́лин () — советский и российский поэт-песенник, литератор, продюсер, журналист и копирайтер. По собственному заявлению — «либреттист».

Биография 
Родился в еврейской семье. Отец — Михаэль Исаевич Изуцкивер, Мать — Татьяна Израилевна Изуцкивер (Елина). Дедушка по отцу Иса́й Изуцкивер был участником советско-финской войны, а в Великую Отечественную руководил Госкомитетом по таре. Дедушка Израиль Абович Трембовлер — фронтовик. Одна из бабушек происходила из питерского раввинского рода Левант. Взял фамилию матери в 16 лет.

В конце 80-х являлся членом худсовета «Московской рок-лаборатории». В 1990 году эмигрировал из СССР в Израиль, однако в 2000-х вернулся, но уже в Российскую Федерацию. Был членом жюри рок-фестиваля «На взлёт!», организованного Андреем Ковалёвым. С 2008 по 2011 года вёл программу «Электронная почта» на телеканале «Парк развлечений». Являлся членом Общественного совета «Российского еврейского конгресса».

Стал известен как автор текстов рок- и поп-групп: «Ария», «Мастер», «Рондо», «Металлаккорд», «ХимерА», «Харизма», «Фабрика» и «Шпильки». Автор текстов таких известных композиций, как «Воля и разум», «Колизей», «Щит и меч», «Небо тебя найдёт», «Еще раз ночь», «Встань, страх преодолей» и «Дуня Кулакова». В лирике Елина преобладают политическая, социальная и военно-историческая тематика.

В 80-х продюсировал глэм-группу «Примадонна», которая стала лучшей женской рок-группой на фестивале «Мисс-рок 88» в Киеве и участвовала в фестивале «Монстры рока СССР 89». Продюсировал рок-группы «ХимерА» и «Харизма» в начале их карьеры.

Являлся продюсером и автором всех текстов неизданного альбома группы «Беркут» (выпуск был запрещен Владимиром Холстининым в связи с переходом Артура Беркута в группу «Ария»).

В 2000-е являлся продюсером и автором текстов эпатажных поп-групп «Ки$$ки», «Шпильки» и «Поющие вместе». Является автором песни «Такого, как Путин!» и гимна проекта «Фабрика Звёзд» на Первом канале «Круто ты попал на ТВ». Несмотря на это, в интервью и в блоге высказывал негативное отношение в адрес так называемой попсы.

Создатель, продюсер и автор текстов проектов «Одесса-мама» (шансон), «Уе Банд» (поп-рок) и «Рабфак» (русский рок).

В 2010-х написал песни в жанре политического памфлета: «Наш дурдом голосует за Путина» — ноябрь 2011. На одну неделю видеоролик на песню стал хитом Рунета. «Белые ленты» — январь 2012. Песню «Белые ленты» на сайте YouTube просмотрели больше 350 тыс. человек, а общее количество просмотров видеоканала «Рабфака» перевалило за 8 миллионов. «Ксения лучше всех!» — декабрь 2017 г. Посвящена Ксении Собчак — кандидату в президенты РФ.

В 2015 году стал выступать в клубах с чтением сатирических стихов в проекте «Мастера непечатного слова» вместе с Лео Кагановым, Сергеем Плотовым, Борисом Влахко, Антоном Черниным и Вадимом Седовым.

В 2016 году вышла детская приключенческая книга «Машина победы короля Гигамона Второго». В 2018 — сборник стихов «Ничего святого».

Тексты песен

Рок-музыка

Поп-музыка

Русский рок

Примечания

Ссылки 

 
 
 Интервью Елина радиостанции Эхо Москвы
 Архив ответов на вопросы на сайте группы «Харизма»
 Александр Елин: «Тяжёлый рок стал коммерчески выгоднее попсы»
 https://echo.msk.ru/programs/razvorot-morning/2119762-echo/

Авторы текстов группы «Ария»
Авторы текстов группы «Мастер»
Авторы текстов группы «Кипелов»
Поэты России
Русские поэты
Музыкальные продюсеры России